Арапова — женская форма фамилии .
 Арапова, Александра Петровна (урожд. Ланская; 1845—1919) — русская писательница, переводчик, мемуарист, автор очерков и романов.
 Арапова, Анастасия Николаевна (более известна под фамилией Маннергейм; 1872—1936) — единственная жена финского военного и государственного деятеля Карла Маннергейма.
 Арапова, Галина Юрьевна (род. 1972) — российский юрист, медиаюрист, лауреат «Национальной премии „Камертон“ им. Анны Политковской», награждена почётным знаком «Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской области».
 Арапова, Елизавета Николаевна (более известна под фамилией Бибикова; 1873—1953) — русская аристократка, советский педагог частной практики, мемуарист.
 Арапова, Татьяна Борисовна (род. 1938) — советский и российский искусствовед, японист и синолог.